Personalsicherheit steht
 im Finanzwesen für personenbezogene Kreditsicherheiten, siehe Personalsicherheit (Kredit)
 in der Arbeitswelt für die Arbeitssicherheit